

Miejscowości i ich części
 Biały Kamień – miasto w Estonii
 Biały Kamień – osiedle Wałbrzycha
 Biały Kamień – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie złoczowskim
 Biały Kamień – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim w rejonie czeczelnickim.

Inne 
 Biały Kamień – skała na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Zamek Biały Kamień – nad miejscowością Svätý Jur w Słowacji
 Kopalnia Węgla Kamiennego Biały Kamień w Wałbrzychu